I got a name (album) (1973), een album van Jim Croce
 I Got a Name (nummer) (1973), een nummer van Jim Croce